Reichenbach kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Reichenbach
 Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach
 Heinrich Gustav Reichenbach

Auktorsförkortningar